Plussulien (en bretó Plusulian, gal·ló Le Chastèu) és un municipi francès, situat a la regió de Bretanya, al departament de Costes del Nord. L'any 1999 tenia 515 habitants.

Demografia

Administració

Referències 

Municipis del cantó de Corlay